People Will Talk – film del 1935 diretto da Alfred Santell
La gente mormora (People Will Talk) – film del 1951 diretto da Joseph L. Mankiewicz
People Will Talk – programma televisivo statunitense trasmesso dal 1963 sulla NBC